Антонио Мария Вальсальва () — болонский профессор анатомии.

Вальсальва имеет важное значение в истории в двух отношениях: 
 своими исследованиями по физиологии и патологической анатомии слухового органа, изложенными в знаменитом сочинении «De aure humana tractatus, in quo integra ejusdem auris fabrica multis novis inventis et iconismis illustrata describitur etc.» (Болонья, 1705); 
 своим непосредственным содействием в патологоанатомических работах Морганьи, вошедших в известное произведение последнего: «De sedibus et causis morborum», сочинение, произведшее переворот в деле изучения медицины. Ввёл в научный оборот термин евстахиева труба. 

В честь Вальсальвы названы:
 проба Вальсальвы
 манёвр Вальсальвы
 синусы Вальсальвы

Биография 
Изучал математику и естественные науки, искусство, медицину и философию в Болонском университете. Его учителем был Марчелло Мальпиги, считавшийся основоположником микроскопической анатомии. Окончил медицинский факультет в 1687 году.

В 1705 году получил должность профессора анатомии в Болонье и впоследствии был избран президентом Академии наук.

Вместе с Ипполитом Франческо Альбертини разработал 40-дневный отдых и лечение голоданием для предотвращения и лечения начала сердечной недостаточности («активные аневризмы сердца»), которая была инициирована чрезмерным кровопусканием.

Умер от инсульта. Похоронен в церкви Сан-Джованни в Монте, Болонья.

Примечания

Ссылки 
 

Анатомы Италии
Выпускники Болонского университета